Bonacchi – cognome italiano
 Marcello Bonacchi – militare italiano
 Niccolò Bonacchi – nuotatore italiano
 Rodolfo Bonacchi – calciatore italiano